Кондыколь:
 Западный Кондыколь — озеро в Узункольском районе Костанайской области Казахстана.
 Восточный Кондыколь — озеро в Узункольском районе Костанайской области Казахстана.